Андре́й И́горевич Харито́нов (25 июля 1959, Киев, УССР, СССР — 23 июня 2019, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
А. И. Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого и тогда же дебютировал в кино заглавной ролью в фильме «Овод», снискавшей ему популярность. За прошедшие годы сыграно свыше тридцати ролей, среди которых главные роли в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Чёрных дроздов“», «Вольный ветер» и другие.

С  по  годы — ведущий актёр Малого театра в Москве. Среди сыгранных ролей: Инсаров в «Накануне» И. С. Тургенева, Ипполит в «Федре» Ж. Расина, Жадов в «Доходном месте» А. Н. Островского, Джерри Райян в «Двое на качелях» У. Гибсона.

В  по мотивам рассказов В. Я. Брюсова снял художественный фильм «Жажда страсти» с А. А. Вертинской, И. М. Костолевским и В. В. Раковым в главных ролях. Фильм удостоен специального приза Фестиваля «Кинотавр» в конкурсе «Кино для избранных» за  год, призов «За лучшее изобразительное решение образа» и «За режиссёрский дебют» на фестивалях «Созвездие» () и «Литература и кино» ().

Во второй половине 1990-х — режиссёр-постановщик ТВ-программ «Фабрика грёз» (ОРТ), «Фильмы нашей памяти» (ОРТ). Авторская программа «Вспышка» на телеканале «Культура».
В 2007 году — ведущий программы «Внедрение» на телеканале «Звезда».

Работал как художник-график (автор иллюстраций к сборнику мистических новелл Татьяны Рассановой, 2003).

Сыграл главную роль в фильме «Рысак». Снялся в сериалах «Юнкера» по А. И. Куприну (реж. И. Черницкий), «Молодой Волкодав» (реж. О. Фомин), телеромане «Обручальное кольцо».

Играл в антрепризах: «Заложники любви» (Н. Демчик/ реж. Г. Шапошников), «Не будите спящую собаку» (Дж. Пристли/ реж. О. Шведова), «Куколка» («Школа любви») (Г. Кейнин/ реж. В. Саркисов), «Шашни старого козла» (А. Крым/ реж. О. Шведова).

В январе 2019 года стало известно об онкологическом заболевании Андрея Харитонова. Актёр долго болел и перенёс шесть операций.

Скончался 23 июня 2019 года в Москве от рака кишечника.

27 июня состоялось прощание с актёром, на котором  присутствовали лишь родные и близкие Андрея Харитонова. Согласно последней воле покойного, его тело было кремировано и похоронено на родине артиста в Киеве на Байковом кладбище.

Личная жизнь 
Более 20 лет состоял в браке с Ольгой Смирягиной, которая была председателем его фан-клуба.

Творчество

Фильмография

Актёр

Художественные фильмы и телесериалы

Телеспектакли

Клипы 
  — Иванушки International - Кукла

Режиссёр 
  — Жажда страсти

Сценарист 
  — Жажда страсти — автор сценария совместно с С. Новожиловым

Театральные работы 
 «Накануне» (И. С. Тургенев)/ Инсаров (Малый театр)
 «Федра» (Ж. Расин) / Ипполит (Малый театр)
 «Доходное место» (А. Н. Островский) / Жадов (Малый театр)
 «Двое на качелях» (У. Гибсон) / Джерри Райян (Малый театр)
 «Заложники любви» (Н. Демчик, реж. Г. Шапошников, ПЦ «Руссарт»)/ Скотт Русецки (антреприза)
 «Пока мой муж ловил треску» (Ж. Фейдо, О. Попков, реж. О. Анохина)/ (антреприза)
 «Будет жар от любви» (Д. Фо, реж. Т. Стрельбицкая)/ (антреприза)
 «Цветок кактуса» (Э. Берроуз, реж. В. Виноградов, ТД «Миллениум»)/ доктор Джулиан Уинстон (антреприза)
 «Не будите спящую собаку» («Ужин для дураков») (по пьесе Дж. Пристли «Опасный поворот», реж. О. Шведова)/ Чарльз Тревор Стэнтон/ Роберт Кэплен (антреприза)
 «Куколка» («Школа любви») (по пьесе Г. Кейнина «Новорождённая», реж. В. Саркисов)/ адвокат Ефим Золотарёв/ депутат Туз Николай Николаевич (антреприза)
 «Шашни старого козла» (А. Крым, реж. О. Шведова, ТД «Миллениум»)/ Александр Евгеньевич (антреприза)
 «Я вернусь» (Е. Петровская, реж. Т. Стрельбицкая)/ (антреприза)
 «Аудиенция» (2017) / Гарольд Макмиллан и Энтони Иден (Театр наций)

Документальные фильмы и передачи 
 «О балете. Михаил Фокин» (документальный фильм, 1984 г., диктор)
 Андрей Харитонов в программе «Ночной полёт» (эфир 09.11.2005, АТВ)
 Андрей Харитонов в программе «Доброй ночи» (эфир 08.08.2007, Первый канал)
 «Мой герой. Андрей Харитонов» (2008, документальный цикл ТВ Донецка)
 «Цена звёздной роли», ч. 1 (2009)
 «Цена звёздной роли», ч. 2 (2009)
 Пять историй. Киноистории. «Человек-невидимка» (2009, документальный цикл ТК РенТВ)
 «Формула любви. Андрей Харитонов» (2009, документальный цикл ТК «Интер»)
 «Необыкновенные судьбы. Андрей Харитонов» (2010, документальный цикл телеканала СТС)
 «Званый гость. Андрей Харитонов» (интервью 2010 года, телеканал Первый Севастопольский)
 «Киносалон. Андрей Харитонов» (эфир 07.09.2012, телеканал Раз ТВ)
 «Гость дня. Андрей Харитонов» (апрель 2013, телеканал Москва Доверие)
 Андрей Харитонов в гостях программы «Утро» (сентябрь 2013, ТК «Эфир», Казань)
 «Звёзды о звёздах. Андрей Харитонов» (октябрь 2013)
 Андрей Харитонов в программе «Гении и злодеи. Этель Лилиан Войнич» (документальный цикл телеканала «Россия-Культура», эфир 26.02.2014)
 «Рождённые в СССР. Андрей Харитонов» (эфир 02.06.2014, телеканал «Ностальгия»)

Признание и награды 
 За фильм «Овод»:
 Приз ЦК ЛКСМУ на ВКФ «Молодость-1980» в Киеве ()
 Приз «Золотая Нимфа» за лучшую мужскую роль на МФТФ в Монте-Карло ()
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1982)
 За фильм «Жажда страсти»:
 Специальный приз в конкурсе «Кино для избранных?» на КФ «Кинотавр» ()
 Приз жюри в номинации «Дебют» на КФ «Литература и кино» ()
 Кавалер Золотого Ордена «Служение Искусству» Международного Союза Благотворительных Организаций Мира (2007)
 Лауреат XXII Международного кинофорума «Золотой Витязь» (2013) — за мужскую роль второго плана (х/ф «Подпоручикъ Ромашовъ» (Россия, )

Примечания

Ссылки 
 Андрей Харитонов на сайте Voteactors.ru
 Андрей Харитонов на сайте Энциклопедия отечественного кино
 Андрей Харитонов на сайте RUSKINO.RU
 Andrey Kharitonov in AES + F Allegoria Sacra video Moscow presentation

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Байковом кладбище
Умершие от рака желудка